Усорци су насељено мјесто и мјесна заједница у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ.

Историја 
Усорци су се до распада Југославије налазили у саставу општине Сански Мост.

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Оштра Лука

Општина Оштра Лука
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини